Herbar steht für:

 Herbarium, Sammlung konservierter Pflanzen oder Pflanzenteile
 Herbarius (Kräuterbuch), pharmakognostisches Nachschlagewerk für Heilpflanzen und Arzneidrogen